

Fictieve personages
Brainiac (DC Comics), een vijand van Superman.
Brainiac 2, personage uit DC Comics, ook bekend als Vril Dox.
Brainiac 5, personage uit DC Comics en onderdeel van de Legion of Super-Heroes.
Brainiac 8, personage uit DC Comics, ook bekend als Indigo.

Televisie
Brainiac: Science Abuse, een televisieprogramma waarin experimenten worden uitgevoerd.
Brainiac: History Abuse, een televisieprogramma waarin gebeurtenissen in de geschiedenis worden getest op geloofwaardigheid.

Muziek
Brainiac (band), een Amerikaanse indierockband.